Сотильо-де-лас-Паломас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 19 км². Население — 214 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Покровителем города считается Сантияго Апостоль.

Население

Примечания 

Населённые пункты Толедо
Муниципалитеты Толедо